Thomas Joseph Delaney (ur. 3 września 1991 we Frederiksbergu) – duński piłkarz występujący na pozycji pomocnika w niemieckim klubie TSG 1899 Hoffenheim, do którego jest wypożyczony Sevilli.

Kariera klubowa 
Delaney jest wychowankiem FC København. W pierwszym zespole tego klubu występował w latach 2009–2017.

Werder Brema 
Przez 1 sezon reprezentował drużynę Werderu Brema.

Borussia Dortmund 
W roku 2018 zasilił drużynę Borussii Dortmund.

Sevilla 
Od 2021 roku gra w hiszpańskim klubie Sevilla.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Danii zadebiutował 15 października 2013 w meczu eliminacji mistrzostw świata przeciwko reprezentacji Malty. Na boisku przebywał przez pełne 90 minut.

Statystyki kariery

Klubowe 
 (aktualne na dzień 19 lisopada 2022)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 22 listopada 2022)

Sukcesy 
FC København
 Mistrzostwo Danii (5x): 2010, 2011, 2013, 2016, 2017
 Puchar Danii (4x): 2009, 2012, 2015, 2016
Borussia Dortmund
 Puchar Niemiec (1x): 2020/21
 Superpuchar Niemiec (1x): 2019
Indywidualne
 Duński Gracz Roku (1x): 2009
 Fighter Pucharu Danii (1x): 2015
 Gracz Roku FC Kopenhagi (2x): 2015, 2016

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Danii w piłce nożnej
Piłkarze FC København
Piłkarze Werderu Brema
Piłkarze Borussii Dortmund
Piłkarze Sevilli FC
Piłkarze TSG 1899 Hoffenheim
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Ludzie urodzeni we Frederiksbergu
Urodzeni w 1991
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022